

Patronymes 

 David Gilford, golfeur anglais, né en 1965.
 Dorothy Gilford (1919-2014), statisticienne américaine.
 Gwynne Gilford (1946-), actrice américaine.
 Hastings Gilford (1861-1941) chirurgien anglais mieux connu pour sa description du syndrome de Hutchinson–Gilford ou progéria.
 Jack Gilford, de son vrai nom Jacob Aaron Gellman, acteur américain (1908-1990).
 Zach Gilford pour Zachary « Zach » Gilford, acteur de télévision américain, né en 1982.

Toponymes

Gilford est une municipalité du township d'Innisfil en Ontario.
  est une île de Colombie-Britannique.

Gilford est une ville du comté de Penobscot, dans le Maine.
  est un township du Michigan.
 Gilford (New Hampshire) est une ville du New Hampshire.

est une ville du Comté de Down.

Organisations 
 École Gilford, pendant les années 1980, important centre de culture et de rencontre de la communauté lesbienne de Montréal.

Homonymie
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme